Хуан Карлос Рамирес Айяла (; родился 22 марта 1972 года в Медельин, Колумбия) — колумбийский футболист, выступавший на позиции опорного полузащитника.

Клубная карьера 
Рамирес начал карьеру в клубе «Энвигадо». В 1993 году он дебютировал за команду в Кубке Мустанга. Постепенно он стал основным полузащитником команды и в 1998 году перешёл в более сильный «Индепендьенте Медельин». После двух сезонов в Медельине он принял приглашение «Атлетико Хуниор», откуда получил вызов в национальную команду. После «Хуниор» Хуан Карлос выступал за «Атлетико Насьональ», «Санта-Фе», «Депортес Толима». В 2011 году он завершил свою карьеру в клубе, в котором её начал, «Энвигадо». Несмотря на то, что Рамирес всю свою карьеру провел в Колумбии и выступал за многие команды, он ни разу не выиграл национальное первенство.

Международная карьера 
В 1999 году Рамирес дебютировал за сборную Колумбии. В том же году он попал в заявку на участие в Кубке Америки. В 2001 году Хуан Карлос вместе с национальной командой во второй раз принял участие в розыгрыше Кубка Америки. Со второй попытки Рамирес выиграл трофей.

В 2005 году Хуан Карлос участвовал в составе национальной сборной в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он принял участие в четырёх матчах против сборных Панамы, Гондураса, Мексики и Тринидада и Тобаго.

Достижения 
Международные

 Колумбия
  Кубок Америки — 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Career details at National Football Teams

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»